Trnavský samosprávný kraj je jeden z osmi samosprávných krajů Slovenska.

Předsedové Trnavského samosprávného kraje 
 2001–2005 – Peter Tomeček (HZDS, SMER, SOP)
 2005–2009 – Tibor Mikuš (LS-HZDS, Levicový blok, ZSNS, PSNS)
 2009–2013 – Tibor Mikuš (nezávislý)
 2013–2017 – Tibor Mikuš (nezávislý)

Zastupitelstvo Trnavského samosprávného kraje 
Zastupitelstvo Trnavského samosprávného kraje se skládá ze 40 poslanců volených v přímých volbách (D. Středa 8 poslanců, Galanta 7, Hlohovec 3, Piešťany 5, Senica 5, Skalica 3 a Trnava 9).

Reference

Související články 
 Trnavský kraj

Externí odkazy 
 Oficiální stránka
 Územní plán kraje

Samosprávné kraje Slovenska